Le nom de Bouffay peut faire référence :
 au Bouffay, quartier de Nantes
 à la place du Bouffay, place du vieux Nantes
 à la place du Bouffay, place principale de la ville de Malestroit (Morbihan)
 à la Brasserie du Bouffay, brasserie de Carquefou
 au château du Bouffay, ancien château de Nantes
 à la prison du Bouffay, prison de Nantes pendant la Révolution française